García Pérez puede hacer referencia a:

 García Pérez, obispo de Jaén.
 Alan García Pérez; expresidente de Perú, más conocido como Alan García.
 Atilio García Pérez, futbolista argentino nacionalizado uruguayo.
 Ayoze García Pérez, futbolista español.
 Daniel García Pérez, futbolista español.
 Francisco García Pérez; filólogo, escritor y periodista español.
 José Luis García Pérez, actor español.
 José Luis García-Pérez, investigador español.
 José María García Pérez, periodista deportivo español.
 Manuel García García Pérez; cantante español, más conocido como Manolo García.
 Pablo Gabriel García Pérez, futbolista uruguayo.